Municipio de Greenbrier puede referirse a alguno de los siguientes lugares en Estados Unidos:

 Municipio de Greenbrier (Arkansas), un municipio ubicado en el condado de Independence.
 Municipio de Greenbrier (condado de Greene, Iowa), un municipio ubicado en el condado de Greene.